Eggert Elers kan syfta på:

* Eggert Elers (1610–1667), svensk köpman
 Eggert Elers (1819–1897), svensk militär